Красная горка — народный праздник в первое воскресенье после Пасхи.

Топоним

Белоруссия 
Витебская область
 Красная Горка — посёлок в Толочинском районе.
 Красная Горка — деревня в Ушачском районе.
 Красная Горка — хутор в Шарковщинском районе.

Гомельская область
 Красная Горка — посёлок в Брагинском районе.
 Красная Горка — посёлок в Жлобинском районе.
 Красная Горка — посёлок в Мозырском районе.
 Красная Горка — деревня в Петриковском районе.

Минская область
 Красная Горка — деревня в Березинском районе.
 Красная Горка — деревня в Воложинском районе.
 Красная Горка — деревня в Дзержинском районе.
 Красная Горка — посёлок в Копыльском районе.

Могилёвская область
 Красная Горка — деревня в Мстиславском районе.
 Красная Горка — деревня в Шкловском районе.

Казахстан 
 Красная Горка — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.

Приднестровье 
 Согласно административному делению Молдавии, входит в её состав, фактически же территория контролируется непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой
Красная Горка — село в административном подчинении Григориопольского горсовета.

Россия 
Республика Алтай
 Красная горка — гора в Республике Алтай, в Кош-Агачском районе

Амурская область
 Красная Горка — село в Архаринском районе.

Архангельская область
 Красная Горка — село в Пинежском районе.
 Красная Горка — деревня в Холмогорском районе.
 Красная Горка — деревня в Шенкурском районе.
 Красная Горка — посёлок в Шенкурском районе.

Башкортостан
 Красная Горка — деревня в Архангельском районе.
 Красная Горка — деревня в Бакалинском районе.
 Красная Горка — деревня в Бижбулякском районе.
 Красная Горка — село в Нуримановском районе.

Владимирская область
 Красная Горка — деревня в Селивановском районе.
 Красная Горка — деревня в Судогодском районе.
 Красная Горка — село в Юрьев-Польском районе.

Вологодская область
 Красная Горка — деревня в Бабаевском районе.
 Красная Горка — деревня в Харовском районе.
 Красная Горка — деревня в Чагодощенском районе.
 Красная Горка — деревня в Шекснинском районе.

Ивановская область
 Красная Горка — деревня в Савинском районе.

Ингушетия
 Красная Горка — бывший посёлок, сейчас в границах городского округа город Малгобек.

Калининградская область
 Красная Горка — посёлок в Черняховском районе.

Калужская область
 Красная Горка — посёлок в Хвастовичском районе.

Карелия
 Красная Горка — деревня в Беломорском районе.
 Красная Горка — посёлок в Сортавальском районе.

Кемеровская область
 Красная Горка — посёлок в составе города Анжеро-Судженск.
 Красная Горка — посёлок в Ленинск-Кузнецком районе.
 Красная Горка — посёлок в Прокопьевском районе.

Кировская область
 Красная Горка — деревня в Кикнурском районе.
 Красная Горка — деревня в Яранском районе.

Костромская область
 Красная Горка — деревня в Шарьинском районе.

Краснодарский край
 Красная Горка — хутор, Муниципальное образование город-курорт Анапа.
 Красная Горка — хутор, Апшеронский район.

Курганская область
 Красная Горка — деревня в Лебяжьевском районе.

Курская область
 Красная Горка — село в Большесолдатском районе.
 Красная Горка — хутор в Пристенском районе.

Ленинградская область
 Красная Горка — деревня во Всеволожском районе.
 Красная Горка — деревня в Кингисеппском районе.
 Красная Горка — деревня в Киришском районе.
 Красная Горка — форт в Ломоносовском районе.
 Красная Горка — деревня в Лужском районе.

Марий Эл
 Красная Горка — деревня в Волжском районе.
 Красная Горка — деревня в Емешевском сельском поселении Горномарийского района.
 Красная Горка — деревня в Кузнецовском сельском поселении Горномарийского района.
 Красная Горка — деревня в Дубниковском сельском поселении Сернурского района.
 Красная Горка — деревня в Кукнурском сельском поселении Сернурского района.

Мордовия
 Красная Горка — посёлок в Ельниковском районе.

Московская область
Красная Горка — улица на Сетуни (до 1950-60х гг.), бывшая Московская область, Кунцевский р-н, (ныне Москва), вблизи стадиона «Искра» (ныне Стадион «Крылья Советов»)
 Красная Горка — посёлок сельского типа в Лучинском сельском поселении Истринского района.
 Красная Горка — деревня в городском округе Мытищи.
 Красная Горка — деревня в Шатурском районе.

Нижегородская область
 Красная Горка — посёлок в Володарском районе.
 Красная Горка — посёлок в Воротынском районе.
 Красная Горка — посёлок в Лукояновском районе.
 Красная Горка — посёлок в Перевозском районе.
 Красная Горка — село в Пильнинском районе, Красногорский сельсовет.
 Красная Горка — село в Пильнинском районе, Курмышский сельсовет.
 Красная Горка — деревня в городском округе Семёновский.
 Красная Горка — посёлок в Шарангском районе.
 Красная Горка — посёлок в Шатковском районе.

Новгородская область
 Красная Горка — деревня в Демянском районе.
 Красная Горка — деревня в Маловишерском районе.
 Красная Горка — деревня в Быковском сельском поселении Пестовского района.
 Красная Горка — деревня в Охонском сельском поселении Пестовского района.
 Красная Горка — деревня в Солецком районе.

Омская область
 Красная Горка — село в Омском районе.

Орловская область
 Красная Горка — посёлок в Глазуновском районе.
 Красная Горка — деревня в Корсаковском районе.
 Красная Горка — деревня в Мценском районе.
 Красная Горка — посёлок в Орловском районе.

Пензенская область
 Красная Горка — село в Колышлейском районе.

Пермский край
 Красная Горка — деревня в составе города Чусовой.

Псковская область
 Красная Горка — деревня в Куньинском районе.
 Красная Горка — деревня в Локнянском районе.
 Красная Горка — деревня в Островском районе.
 Красная Горка — деревня в Порховском районе.
 Красная Горка — деревня в Псковском районе, Серёдкинская волость.
 Красная Горка — деревня в Псковском районе, Серёдкинская волость в части бывшей Теребищенской волости.
 Красная Горка — деревня в Струго-Красненском районе.

Ростовская область
 Красная Горка — деревня в Матвеево-Курганском районе.

Рязанская область
 Красная Горка — деревня в Кораблинском районе.
 Красная Горка — посёлок в Михайловском районе.

Самарская область
 Красная Горка — посёлок в Кинель-Черкасском районе.
 Красная Горка — деревня в Челно-Вершинском районе.

Свердловская область
 Красная Горка — упразднённая деревня на территории города Каменск-Уральский.
 Красная Горка — посёлок в Полевском городском округе.
 Красная Горка — упразднённая в октябре 1972 года деревня в Таборинском районе.
 Красная Горка — упразднённая в октябре 1972 года деревня в Туринском районе.

Смоленская область
 Красная Горка — деревня в Краснинском районе.
 Красная Горка — деревня в Рославльском районе, Астапковичское сельское поселение.
 Красная Горка — деревня в Рославльском районе, Пригорьевское сельское поселение.
 Красная Горка — деревня в Руднянском районе.
 Красная Горка — деревня в Смоленском районе.

Тамбовская область
 Красная Горка — деревня в Жердевском районе.

Татарстан
 Красная Горка — деревня в Альметьевском районе.
 Красная Горка — деревня в Арском районе.
 Красная Горка — посёлок в Елабужском районе.
 Красная Горка — село в Мамадышском районе.

Тверская область
 Красная Горка — деревня в Калининском районе.
 Красная Горка — деревня в Калязинском районе.
 Красная Горка — деревня в Кимрском районе.
 Красная Горка — деревня в Лихославльском районе.
 Красная Горка — деревня в Максатихинском районе.
 Красная Горка — деревня в Селижаровском районе.
 Красная Горка — деревня в Торжокском районе.
 Красная Горка — деревня в Удомельском районе.

Томская область
 Красная Горка — деревня в Тегульдетском районе.

Тюменская область
 Красная Горка — аул в Ишимском районе.

Удмуртия
 Красная Горка — выселок в Воткинском районе.

Чувашия
 Красная Горка — деревня в Цивильском районе.

Ярославская область
 Красная Горка — посёлок в Рыбинском районе.
 Красная Горка — деревня в Угличском районе.
 Красная Горка — деревня в Ярославском районе.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Красная Горка — село, включённое в состав Симферополя.

Украина 
 Красная Горка — бывший посёлок, а ныне исторический район Мелитополя, Запорожская область.
 Красная Горка — село, Сахновщинский район, Харьковская область.
 Красная Горка — посёлок, Новгород-Северский район, Черниговская область.

Железнодорожные объекты 
 Красная Горка — железнодорожная платформа на линии Лебяжье — Краснофлотск Октябрьской железной дороги.
 Красная Горка — остановочный пункт Минского отделения Белорусской железной дороги на линии Минск — Орша.
 Красная Горка — железнодорожная станция Южно-Уральской железной дороги на линии Вязовая — Катав-Ивановск.

Другие значения 
 Красная горка — усадьба графов Уваровых в Карачарове, в Муроме.
 Красная Горка — микрорайон в юго-восточной части города Люберцы в Московской области.
 Красная Горка — микрорайон в северо-западной части города Подольск в Московской области.
 Красная Горка — музей-заповедник в городе Кемерово.
 Красная Горка — возвышенность в Сакском районе Крыма.
 Красная Горка — памятник природы в Елабуге.
 Красная Горка — станция Октябрьской железной дороги в посёлке Лебяжье Ленинградской области.
 Красная Горка — исторический форт в Ленинградской области.
 Красная Горка — скала в Сысертском районе Свердловской области.
 «Красная горка» — мемориальный комплекс в Евпатории.
 «Красная Горка-Витязь» — название футбольного клуба «Витязь» (Подольск) в 1998 году.

См. также 

 Красногорка
 Красная Гора
 Красна Гуорка
 Форт Красная Горка